Йо́жеф Та́кач (; 30 июня 1904, Будапешт — 3 сентября 1983, там же) — венгерский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная карьера 
Свою футбольную карьеру Такач начал в 1917 году в команде «Вашаш». В сезоне 1920/21г. начал играть за основной состав клуба. В 1925 г. и 1926 г. «Вашаш» занимал третьи места в чемпионате Венгрии, а Такач забивал больше половины командных голов. В 1926 году он ещё выиграл и звание лучшего бомбардира чемпионата (29 забитых мячей).

В сезоне 1927/1928 Йожеф Такач переходит в «Ференцварош». В первом же сезоне, вместе с командой, выигрывает кубок Митропы, чемпионат и кубок Венгрии. В первых двух турнирах Такач — лучший бомбардир, 10 и 31 голов соответственно. В то время «Ференцварош» располагал сильнейшим составом, что не имя, то футбольная легенда: Лайош Кораньи, Вильмош Кохут, Геза Тольди, Дьердь Шароши и др.
Карьера Такача необычна. Дело в том, что на протяжении десятилетия ему удавалось совмещать футбол с работой механика в таксопарке. Каждый раз, когда его Ференцварош отправлялся в длительное зарубежное турне, ему приходилось формально увольняться из таксопарка, а затем заново восстанавливаться. Однако перед началом сезона-34/35 начальство Такачу в этом «трюке» отказало, и он вынужден был уйти из Ференцвароша, чтобы посвятить себя основной работе. За семь сезонов, проведённых в «Ференцвароше» Такач трижды выигрывал чемпионат Венгрии, по два раза становился вице-чемпионом и третьим призёром, обладателем и финалистом кубка Венгрии. Четыре раза выигрывал спор лучших бомбардиров чемпионата Венгрии, в среднем забивая в двух матчах по три гола. В кубке Митропы провёл 11 матчей и забил 12 голов.

В 1935 году Такач устроился в более скромный клуб «Эржебет-Шорокшар», который не ездил за границу и поэтому создавал футболисту меньше неудобств. Сезон-36/37 он снова полностью пропустил, но по причине травмы. Совсем упростилась для Такача ситуация, когда у фирмы, где он работал, в 1937 году появилась собственная команда первого дивизиона. В ней он, что называется, мог играть, не отходя от станка.

С результатом в 360 забитый мяч Такач занимает в списке самых результативных футболистов национальных чемпионатов 26-е место, а его средняя результативность составляет 1,01 гол за матч. В рейтинге RSSSF «Лучшие бомбардиры мира в официальных матчах» — 20-е место с результатом 523 гола.

Карьера в сборной 
В составе сборной дебютировал в матче 1923 года Австрия-Венгрия (1:0). В 1927 году забил шесть мячей в ворота сборной Франции (13:1). Последний раз сыграл в национальной команде 22 октября 1933 года против Италии (0:1). Всего за сборную Венгрии провел 32 матча и забил 26 мячей (на то время это второй результат после Имре Шллосера).

Достижения 
 Обладатель Кубка Митропы: 1928
 Чемпион Венгрии (3): 1927/28, 1931/32, 1933/34
 Обладатель Кубка Венгрии (2): 1928, 1933
 Футболист года в Венгрии: 1925
 Лучший бомбардир Кубка Митропы: 1928
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (5): 1926, 1928, 1929, 1930, 1932
 Лучший бомбардир «Ференцвароша» в Кубке Венгрии: 30 голов
 Бомбардир № 4 высшего дивизиона Венгрии: 360 голов

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Литература 
1. Мировой футбол: кто есть кто: Полная энциклопедия / А. В. Савин. — Москва: Эксмо, 2007.- 752с.: ил.-ISBN 978-5-699-22359-6

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате
 Список футболистов, забивших 500 и более голов
 Футболист года в Венгрии

Примечания

Ссылки 

 Статистические данные Йожефа Такача на страницах «Спорт-Экспресса»
 Статистические данные Йожефа Такача на footballplayers
 Список самых результативных игроков в чемпионатах Венгрии
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Венгрии
 Биография Йожефа Такача на fannet
 Лучшие бомбардиры сборной Венгрии
 Лучшие бомбардиры кубка Митропы по сезонам (1927—1940)
 Лучшие бомбардиры мира в официальных матчах по версии RSSSF
 Список самых результативных игроков кубка Митропы (1927—1940)
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Игроки ФК «Вашаш»
Игроки ФК «Ференцварош»